Croy ist der Name folgender geografischer Orte:

 Croy (Highland), eine Ortschaft in Schottland
 Croy (North Lanarkshire), eine Ortschaft in Schottland
 Croy (South Ayrshire), eine Ortschaft in Schottland, bekannt durch den Berg Electric Brae auch Croy Brae genannt
 Gemeinde Croy VD im Kanton Waadt, Schweiz
 Insel Île de Croÿ, eine der Îles Nuageuses der Kerguelen, 1773 von ihrem Entdecker, Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec, nach dem Förderer seiner Expedition, Emmanuel von Croÿ, benannt

Croÿ steht für:
 Croÿ, ursprünglich französisches Adelsgeschlecht
 Croÿ-Teppich

Croy bzw. Croÿ ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht von Croÿ (* 1959) deutscher Journalist
 Alexis von Croy (* 1959), deutscher Luftfahrtjournalist, Sachbuchautor und Fotograf
 Alfred von Croÿ (1789–1861), spanischer Grande und deutscher Standesherr
 Anna von Croÿ (eigentlich Anna von Pommern; 1590–1660), letzte Angehörige des Greifengeschlechts
 Antoine de Croÿ († 1495), Bischof von Thérouanne
 Antoine I. de Croÿ († nach 21. Oktober 1475), Graf von Porcéan
 Auguste Philippe von Croÿ (1765–1822), französischer Militär
 Charles Eugène de Croÿ (1651–1702), kaiserlich-österreichischer und kaiserlich-russischer Feldmarschall
 Charles II. de Croÿ (1522–1551), Fürst von Chimay und Herzog von Aarschot
 Emmanuel von Croÿ (1718–1784), französischer Militär
 Ernst Bogislaw von Croÿ (1620–1684), pommerscher evangelischer Bischof
 Guillaume III. de Croÿ (1498–1521), Kardinal, Bischof von Cambrai
 Gustav Maximilian von Croÿ (1773–1844), französischer römisch-katholischer Kardinal
 Heinz Croy (1913–1944), deutscher Fußballtorhüter
 Herbert Croy, deutscher Politiker (DBD)

 Jacques de Croÿ (um 1436–1516), Fürstbischof von Cambrai und Kunstmäzen
 Jean II. de Croÿ (1403–1473), 1. Graf von Chimay, Generalkapitän im Hennegau
 Jürgen Croy (* 1946), deutscher Fußballtorhüter
 Karl von Croy (1859–1906), Herr der westfälischen Herrschaft Dülmen und Mitglied des Preußischen Herrenhauses
 Philipp von Croÿ (1801–1871), preußischer Generalleutnant